Les Guerres otomano-perses o turco-perses foren una sèrie de conflictes entre l'Imperi Otomà i les diferents dinasties de Pèrsia. Es pot referir a:
 Guerra otomano-safàvida de 1532-1555
 Guerra otomano-safàvida de 1578-1590
 Guerra otomano-safàvida de 1603-1618
 Guerra otomano-safàvida de 1623-1639
 Guerra otomano-persa de 1730-1735
 Guerra otomano-persa de 1743-1746
 Guerra otomano-persa de 1775-1776
 Guerra otomano-persa de 1821-1823